Fowles ist der Familienname folgender Personen:

 John Fowles (1926–2005), britischer Romanautor
 Julian Fowles (1946–2022), Anwalt für Filmstudios und Filmproduzent für Fernsehfilme
 Sylvia Fowles (* 1985), US-amerikanische Basketballspielerin